En taxonomie, le mot nanum est une forme neutre créée pour compléter le masculin  (« nain ») et le féminin  (« naine »), afin de servir d'épithète spécifique pour les espèces de petite taille appartenant à des genres dont le nom (latin) est neutre. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique